U9, U-9 ou U09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , plusieurs sous-marins allemands.

Sport 
 U9, une catégorie sportive, nommée Super-Poussin, réservée aux joueurs de moins de 9 ans (Under the age of 9 en anglais).

Transports 
Aviation
 .

Métro

 Ligne U9 du métro de Berlin ;
 Ligne U9 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U9 du métro léger de Stuttgart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres